Валентин Кофман:

 Кофман, Валентин Олегович (род. 1992) — российский программист, двукратный финалист чемпионата мира по программированию ACM ICPC (2013, 2014).
 Кофман, Валентин Соломонович (1901—1942) — потомственный врач-хирург.  Примечания